Мелентьево — название населённых пунктов:

Россия 
 Мелентьево — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Мелентьево — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Мелентьево — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Мелентьево — деревня в Удорском районе Коми.
 Мелентьево — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Мелентьево — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Андреево-Мелентьево
 Мелентьев